Montbéliard (stad), een stad in Frankrijk
 graafschap Montbéliard, een graafschap (11e-18e eeuw)